Arnsburg bezeichnet:

 Schloss Arnsburg, heute Burgstall Schellenberg
 Burg Arnsburg, die Ursprungsburg der Herren von Hagen und Arnsburg in der Wetterau
 Kloster Arnsburg, ein Zisterzienser-Kloster in der Wetterau bei Gießen
 Kloster Arnsburg (Lich), die ehemalige Gemeinde Arnsburg, nun Stadtteil von Lich in Hessen
 Kastell Arnsburg, ein römisches Kohortenkastell bei Lich
 Arnsburg (Seega), eine Burgruine in Thüringen

Arnsburg ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Ludwig Arnsburg (1816–1891), deutscher Schauspieler
 Marie Arnsburg (1862–1940), österreichische Malerin

Siehe auch:
 Arnsberg (Begriffsklärung)
 L’Arnsbourg
 Arensburg
 Arnesburg